Strilić (plemstvo)
Strilić (naselje)